Amerikai Egyesült Államok
Callahan (Florida)
Callahan (Kalifornia)
Callahan megye (Texas)